Csehország
 Lubná, település a Kroměříži járásban
 Lubná, település a Rakovníki járásban
 Lubná, település a Svitavyi járásban